Villeroy, Seine-et-Marne
 Villeroy, Somme
 Villeroy, Yonne
 Villeroy & Boch